

Codici 
 TJ – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Tagikistan

Informatica 
 .tj – dominio di primo livello del Tagikistan

Sport 
 TJ – abbreviazione di Telovýchovná jednota nella denominazione di società sportive della Repubblica Ceca

Altro 
 TJ – simbolo del terajoule